Ledenik Cesarički je naselje Općine Karlobag, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 27 stanovnika te 15 obiteljskih kućanstava.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Karlobag